AXL peut faire référence à :
 
 .

A.X.L. peut faire référence à :
 A.X.L., un film américain de 2018.

Axl peut faire référence à :
 Axl Rose, le chanteur du groupe Guns N' Roses ;
 un personnage de la série Mega Man X.